Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Корея) в двенадцатый раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль. Сборную страны представляли 6 женщин.

Бронза 
 Бокс, мужчины — Хорхе Эльесер Хулио.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1988
Страны на летних Олимпийских играх 1988 года